The Young Rebels ("i giovani ribelli" in lingua inglese) può riferirsi a:

L'adolescente bambola (The Young Rebels), film statunitense del 1957 diretto da Roger Corman
Giovani ribelli (The Young Rebels), serie televisiva statunitense trasmessa in prima TV dal 1970 al 1971
The Young Rebels, romanzo di Morgan Llywelyn pubblicato nel 2006